Gale může být:

příjmení
 Anton Jože Gale (1944–2018) – jugoslávský a slovinský lední hokejista (brankář)
 Eddie Gale (1941–2020) – americký jazzový trumpetista
 Eric Gale (1938–1994) – americký jazzový kytarista
 John Gale – rozcestník
 Walter Frederick Gale (1865–1945) – australský bankéř a astronom

jiné
 Gale (kráter) – kráter na Marsu
 Gale (Illinois) – město v Illinois
 Gale (Wisconsin) – město ve Wisconsinu
 Gale (opera) - opera Ethel Leginske

Podobná příjmení 
 Gall
 Gál

Rozcestníky - příjmení